Wladimir Abramow () ist der Name folgender Personen:

* Wladimir Alexandrowitsch Abramow (* 2002), russischer Fußballspieler
 Wladimir Alexejewitsch Abramow (1949–2014), sowjetisch-russischer Leichtathlet (Staffellauf)
 Wladimir Fjodorowitsch Abramow (1921–1985), sowjetisch-russischer Generalmajor 
 Wladimir Jurjewitsch Abramow (* 1949), sowjetisch-russischer Leichtathlet (Hochsprung) 
 Wladimir Michailowitsch Abramow (1947–2006), russischer Fußballspieler 
 Wladimir Nikitowitsch Abramow (1920–1994), sowjetisch-russischer Generaloberst